Шерберн има више значења:
 Округ Шерберн (Минесота)
 Шерберн (Њујорк)